Дюпарк () — французская фамилия.

Известные носители:

 Тереза Дюпарк (1633—1668) — французская актриса.
 Антуан Дюпарк (1698—1755) — французский скульптор.
 Элизабет Дюпарк (?—1778) — французская певица.
 Франсуаза Дюпарк (1726—1778) — французская художница.
 Анри Дюпарк (1848—1933) — французский композитор.
 Луи-Клод Дюпарк (1866—1932) — швейцарский геолог, иностранный член-корреспондент Российской академии наук.
 Анри Дюпарк (1941—2006) — французский режиссёр кот-д'ивуарского происхождения.